Plusieurs batailles ayant eu à Panipat, dans le nord de l'Inde, sont connues sous le nom de bataille de Panipat :
 Bataille de Panipat, le , marquant le début de l'Empire moghol ;
 Bataille de Panipat, le  ;
 Bataille de Panipat, le .